Тайцзя́н — китайский топоним:
 Тайцзян (Гуйчжоу) (台江) — уезд Цяньдуннань-Мяо-Дунского автономного округа провинции Гуйчжоу
 Тайцзян (Фуцзянь) (台江) — район городского подчинения городского округа Фучжоу провинции Фуцзянь